La liste des footballeurs internationaux albanais comprend tous les joueurs de football en équipe d'Albanie.

Liste 

Liste mise à jour après le match Albanie-France du .

Références

Lien externe 
  Albania international caps | European football sur eu-football.info

Albanie
Équipe d'Albanie de football